Mit Heckmair-Route werden benannt

 eine nach dem Erstbegeher Anderl Heckmair benannte Steigroute durch die Eigernordwand, siehe Eiger-Nordwand#Heckmair-Route
 eine von Andreas Heckmair entworfene Mountainbike-Strecke über die Alpen, siehe Heckmair-Route (Mountainbike-Strecke)